

Cucina 
 Solyanka – piatto russo

Geografia 
Russia
 Solyanka – villaggio dell'Achtubinskij rajon, nell'Oblast' di Astrachan'
 Solyanka – villaggio dell'Narimanovskij rajon, nell'Oblast' di Astrachan'
 Solyanka – villaggio dell'Olëkminskij ulus, nella Sacha
 Solyanka – villaggio dello Svetlojarskij rajon, nell'Oblast' di Volgograd
 Solyanka – fiume della Russia